Mirotki (Pommeren), een plaats in het Poolse district Starogardzki, woiwodschap Pommeren
 Mirotki (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap West-Pommeren